Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz (Paraíba)
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz (Pernambuco)
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz Cabrália
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz da Baixa Verde
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz da Conceição
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz da Esperança
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz da Vitória
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz de Minas
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz de Salinas
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz do Capibaribe
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz do Escalvado
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz do Piauí
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz do Rio Pardo
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz do Sul
Santacruzensi – abitanti di Santa Cruz dos Milagres